

В БДЖ 
Серия 06.000 са първите 6-осни и първите дизел-електрически магистрални локомотиви на БДЖ. Строени са в румънската фабрика Electroputere - Craiova по швейцарски лиценз. Оборудвани са с нискооборотен 12-цилиндров дизелов двигател с два колянови вала, индивидуални горивонагнетателни помпи за всеки цилиндър и др. Основното им предназначение е за обслужване на товарни влакове (фабрично липсва генератор за ел. отопляване на пътнически вагони).

Още преди достигането на окончателния си брой (130 единици) са бракувани два локомотива при катастрофи, а до 1987 г. – още два. През 1983 г. са продадени 3 локомотива на СМЕК „Марица изток“, а на следващата година е разменен 1 брой с 52-237. След началото на 90-те години на XX век и настъпилият драстичен спад на превозната работа, принуждава депата, в които се числят да оставят в резерв много от тях. Липсата на финансови средства принуждава обслужващият персонал да демонтира възли и детайли от бездействащите локомотиви с цел поддръжка на работещите такива. Поради тези причини за 3 години са бракувани 38 машини, а още 3 вследствие на катастрофи (1992 г.). 40 години след доставката на първите локомотиви от серията (към 2007 г.) в движение са 60 единици, което е почти половината от доставените и останали в БДЖ локомотиви.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите в БДЖ

Експлоатация в България, извън БДЖ

В БЖК 
Като основен акционер в българската компания „Grup Ferovar Roman“, част от локомотивите, собственост на компанията в Румъния са прехвърлени за работа в България. Към 2018 г. това са локомотивите с номера 92 53 060 1521, 92 53 060 1522, 92 53 060 1523 и 92 53 060 1530.

В ТБД Товарни превози 
Закупени използвани локомотиви от Румъния. Произведени са през 1959 г., а първоначалните им номера са: 92 53 060 0819-3, 92 53 060 1128-8 и 92 53 060 1243-5. От 2017 г. са преномерирани на 92 52 0006 301-2, 92 52 0006 302-0 и 92 52 0006 303-8.

В Порт рейл – Бургас 
Закупуват се употребявани локомотиви. Означени са с № 92 52 0006 305-3, 92 52 0006 307-9 и т.н.

В други железопътни администрации

В Румъния 
Дизел-електрическите локомотиви, използвани в „CFR“ и строени от „Electroputere“ – Крайова са означени първоначално със серия 060-DA. По-късно са групирани в няколко серии:
 серия 60 (DА) – еднакви с БДЖ серия 06, строени в периода 1959-1981 г., конструктивна скорост 100 км/ч;
 серия 62 (DА-1) – строени 1966-1981 г., конструктивна скорост 120 км/ч;
 серия 63 – модернизирана (от 2000 г.) версия на серия 62 (вкл. електрическо отопление и нов дизелов двигател), скорост 120 км/ч;
 серия 65 – модернизирана (от 2004 г.) версия на серия 60 (вкл. електрическо отопление и нов дизелов двигател), скорост 100 км/ч;
 серия 68 – версия на серия 60, разликата е в ширината на междурелсието (1520 мм). За обслужване на приграничните (до Украйна и Молдова) райони с това междурелсие.

Новите и модернизирани локомотиви (след 1999 г.) са боядисани в синьо, а по-старите са в сиво.

В Полша 

Вносът на първите 30 броя за „РКР“ от еднотипните със серия БДЖ 06.000 започва през 1965 г. Означени са със серия ST43. До 1978 г. са внесени общо 422 броя. Към 2004 г. в експлоатация са 164 локомотива в „PKP“. Тези локомотиви са много разпространени и сред полските частни превозвачи. Значителна част от тях са внесени от чужбина и след това модернизирани. Основните превозвачи, които оперират с тези локомотиви са „Lotos Kolej“, „PCC Rail Rybnik“ и „CTL Logistic“. Липсата на резервни части, са една от основните причини за постепенното им изваждане от експлоатация. Към лятото на 2011 г. единственият останал локомотив от тази серия е 060DA-2335 на „Lotos Kolej“.

В Китай 

През периода 1972-1987 г. са внесени в Китай 284 броя от локомотивите 060DA подобни на румънската серия 62. Конструктивната им скорост е 120 км/ч. Означени са със серия ND2. След 1987 г. започва вносът на локомотиви на същата база, но с увеличена мощност (2300 к.с.) и скорост 100 км/ч. Броят им е 88, а серията, с която са означени е ND3.

През 2004 г. в една от най-големите румънски частни железопътни компании – „Grupul Feroviar Roman“ закупува 20 локомотива от серия ND2. Локомотивите са реновирани и компютъризирани и въведени в експлоатация. Означени са с номера 60-1501 до 60-1520.

Литература 
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
 Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви в БЖК
Локомотиви в ТБД Товарни превози
Локомотиви
Локомотиви в Румъния